Liga Profesional de Primera División 2006–07, även känt som Campeonato Uruguayo de Fútbol 2006–07, var den 103:e säsongen av Uruguays högstaliga Primera División. Det var den 76:e säsongen som ligan hade spelats professionellt.

Säsongen bestod av två delar, Apertura och Clausura, som spelades av 16 lag. Apertura spelades under perioden den 19 augusti–10 december 2006, och Clausura spelades under perioden 17 februari–17 maj 2007. Danubio vann Apertura och Clausura.

Säsongen bestod av 30 omgångar med två matcher mellan alla lag, en gång på vardera lagets hemmaplan. Vinst gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Tabell

Apertura 

Färgkoder: – Segrare av Apertura.

Clausura 

Färgkoder: – Playoff

Sluttabell 

Färgkoder:
 – Mästare och kvalificerad till Liguilla Pre-Libertadores
 – Kvalificerad till Liguilla Pre-Libertadores
 – Kvalspel om nedflyttade till Segunda División
 – Nedflyttade till Segunda División

Liguilla Pre-Libertadores 

Färgkoder:
 – Kvalificerad till Copa Libertadores 2008
 – Kvalificerad till Copa Libertadores 2008 (som mästare) och Copa Sudamericana 2007
 – Kvalificerad till Copa Sudamericana 2007

Källor 
 

2006 i Uruguay
2007 i Uruguay
2007
Fotbollssäsongen 2006/2007